O Sevastopol, klíčový přístav na Krymském poloostrově, byla svedena celá řada bitev, především:

 Bitva o Sevastopol (1854–1855), rozhodující bitva krymské války
 Bitva o Sevastopol (1941–1942), jedna z bitev druhé světové války

další významy
 Bitva o Sevastopol (film), rusko-ukrajinský životopisný film o Ljudmile Pavličenkové z roku 2015

Dějiny Sevastopolu